Lusaghbyur – comune dell'Armenia nella provincia di Lori
Lusaghbyur – comune dell'Armenia nella provincia di Shirak